Chciwość – jeden z siedmiu grzechów głównych, wymienianym jako drugi w kolejności
 Chciwość – obraz Albrechta Dürera

 Filmy
 Chciwość – amerykański dramat w reżyserii Ericha von Stroheima z 1924 roku.
 Chciwość – amerykański thriller w reżyserii J.C. Chandora z 2011 roku.